Oberstmarschall steht für:

 Ordensmarschall des Deutschen Ordens (Summus Marescalcus), auch als Oberstmarschall des Deutschen Ordens bezeichnet
 eine an verschiedenen europäischen Fürstenhöfen existierende Bezeichnung für den obersten Hofmarschall